Ву́лиця Сергія Єфремова — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Академіка Єфремова (Боярка)
 Вулиця Сергія Єфремова (Дніпро)
 Вулиця Академіка Єфремова (Київ)
 Вулиця Сергія Єфремова (Кременчук)
 Вулиця Єфремова (Львів)
 Вулиця Сергія Єфремова (Рівне)
 Вулиця Сергія Єфремова (Снігурівка)
 Вулиця Сергія Єфремова (Суми)
 Вулиця Академіка Сергія Єфремова (Черкаси)

Вулиці, названі на честь людей